Bonafe (fl. 1180-1245) – trovatore occitano
 Leonardo Bonafè, noto anche come Leonardo Buonafede (1450-1545) – vescovo cattolico e mecenate italiano
 Patrizio Bonafè (n. 1950) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Simona Bonafè (n. 1973) – politica italiana